Takuya Nozawa (Kasama, 12 de agosto de 1981) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Wollongong Wolves FC.

Carreira 
Revelado no Kashima Antlers, teve um período de experiencia no Brasil no time do CFZ, voltando a J-League atuou um ano pelo Vissel Kobe, e em 2014, assinou com o Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Vegalta Sendai